Gampong Baro (Bandar Dua), een plaats in Indonesië
Gampong Baro (Idi Rayeuk), een plaats in Indonesië
Gampong Baro (Peudada), een plaats in Indonesië
Gampong Baro (Teunom), een plaats in Indonesië
Gampong Baro (Jaya), een plaats in Indonesië
Gampong Baro (Samalanga), een plaats in Indonesië
Gampong Baro (Panton Reu), een plaats in Indonesië
Gampong Baro (Setia Bakti), een plaats in Indonesië
Gampong Baro (Sakti), een plaats in Indonesië
Gampong Baro (Pidie), een plaats in Indonesië
Gampong Baro (Samudera), een plaats in Indonesië
Gampong Baro (Julok), een plaats in Indonesië
Gampong Baro (Kota Juang), een plaats in Indonesië